Stefano Delle Chiaje, naturalista e medico italiano
Stefano Delle Chiaje, noto anche come Stefano Delle Chiaie, fondatore di Avanguardia Nazionale